Екатериновский — фамилия и топоним:

Фамилия 
 Екатериновский, Фёдор Алексеевич — русский епископ и духовный писатель.

Топоним 
 Екатериновский — посёлок в Благовещенском районе Алтайского края, упразднён в 1945 г.
 Екатериновский — хутор в Гиагинском районе Адыгеи.
 Екатериновский — хутор в Абинском районе Краснодарского края.
 Екатериновский — посёлок в Калининском районе Саратовской области.
 Екатериновский — хутор в Кочубеевском районе Ставропольского края.

См. также 
 Екатериновский район — муниципальный район в Саратовской области.